Esistono più comuni francesi con questo nome

Alleyrat – Corrèze
Alleyrat – Creuse